Ганский:

 Ганский, Александр Пётр (ок. 1690 г.) — стольник Хелмский с 1720 г.
 Ганский, Алексей Павлович (1870—1908) — русский астроном, геодезист и гравиметрист.
 Ганский, Вацлав (1782—1841) — граф, крупный землевладелец, меценат, маршалок волынский.
 Ганский, Владимир Александрович (род. 1986) — белорусский ученый, доктор наук.
 Ганский, Казимир (ок. 1690 г.) — стольник и ловчий земский Житомирский с 1718 г.
 Ганский, Мацей (род. 1984) — польский музыкант.
 Ганский, Пётр Павлович (1867—1942) — русский художник-импрессионист.
 Ганский, Станислав (1880—1937) — католический священник, украинский религиозный деятель.
 Ганский, Стефан II (ок. 1685 г.) — государственный деятель Речи Посполитой первой половины XVIII века, дипломат, активный сторонник Станислава Лещинского.
 Ганский, Франтишек Ян ІІ (ок. 1650 г.) — стольник Черниговский с 1680 г., судья гродский во Владимир-Волынском с 1686 г.

Другое 
 Ганский — кратер на Луне.